Krajka – brzegowy fragment tkaniny
 Krajka – dekoracyjny wyrób ludowy, w postaci wąskiego paska
 Krajka – czasopismo Organizacji Harcerek ZHR